Флаг муниципального образования «Конди́нский район» Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 12 октября 2006 года решением думы Кондинского района № 224 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2492.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух равновеликих вертикальных полос — зелёного (у древка) и синего цветов. Вдоль нижнего края полотнище — горизонтальная полоса белого цвета шириной 1/4 от ширины полотнища. В центре поверх деления зелёной и синей полос — кедр жёлтого цвета без корней».

Обоснование символики 
Верхняя часть полотнища рассечена на две части синего и зелёного цветов, обозначающие принадлежность к Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре (эти же цвета — символ обилия озёр и лесов).

В синем и зелёном поле — жёлтый (сибирский) кедр — символ плодородия, долголетия, богатства лесов.

Белый цвет (серебро), в нижней части флага, — символ ещё не разработанных земель.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением кедра